Merck — многозначный термин.

 Merck KGaA — старейшая в мире фармацевтическая и химическая компания, расположена в Германии. В Северной Америке известна как EMD.
 Merck & Co. — американская фармацевтическая компания, созданная на основе активов Merck KGaA, конфискованных по итогам Первой мировой войны. За пределами Северной Америки известна как Merck Sharp & Dohme.

См. также 

 Мерк (значения)